Miejscowości w USA:
 Lumberton – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Lamar
 Lumberton – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
 Lumberton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hardin
 Lumberton – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Rio Arriba
Gminy w USA:
 Lumberton (ang. Lumberton Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Lumberton (ang. Lumberton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson